Kevin Kuhn (18 februari 1998) is een Zwitsers veldrijder.

Kuhn is eliterenner sinds 2020. In zijn eerste seizoen bij de profs behaalde hij drie overwinningen, waaronder het Zwitsers kampioenschap. Zijn titel verlengde hij in het seizoen 2021/2022. Hij behaalde enkele topnoteringen in de wereldbekerwedstrijden van Flamanville (5de) en Val di Sole (3de). 

Zwitsers wielrenner
Zwitsers veldrijder